Maion (altgriechisch , auch ) ist der Name folgender Personen der griechischen Mythologie:

 Maion (Sohn des Haimon), Thebaner, der allein von Tydeus geschont wurde
 Maion (König von Maionia), Vater der Kybele
 Maion (Verwandter des Homer), Vater, Großvater, Pflegevater oder Verwandter des Homer
 Maion (Vater der Agelaos), dessen Sohn vor Troja von Aias getötet wurde
 Maion (Sohn des Phorcus), von Aeneas getötet